Arsenda de Cabrera va ser una dama de la noblesa catalana de la Baixa edat mitjana que esdevingué comtessa consort d'Urgell gràcies al seu matrimoni.

Orígens familiars 
Filla de Guerau III de Cabrera i Berenguera de Queralt.

Núpcies i descendents 
Es va casar el 1119 amb Ermengol VI d'Urgell. Va tenir els següents fills:
 l'infant Ermengol VII (?-1184), comte d'Urgell
 la infanta Sibil·la d'Urgell, casada amb Ramon Folch, vescomte de Cardona
 la infanta Estefania d'Urgell (?-1177), casada amb Arnau Mir de Pallars Jussà

Cabrera (llinatge)
Comtesses consorts d'Urgell
Comtes catalans històrics
Polítics catalans històrics